Sanda este un prenume românesc feminin.

Sanda se poate referi la:

Obiecte
 Sanda, articol de încălțăminte

Locuri
 Sanda, Hyōgo, un municipiu din Japonia
 Universitatea Sanda, Shanghai, China
 Sanda, Lahore, Pakistan
 Insula Sanda (Sandaigh)

Artă și divertisment
 Sanda (film), un film românesc din 1990 regizat de Nicu Gheorghe și Cristiana Nicolae

Persoane

Nume
 Anthony Ichiro Sanda, fizician japonezo-american
 Bah Oumarou Sanda, diplomat camerunez
 Dominique Sanda, actriță franceză
 Makoto Sanda, autor japonez
 Michal Šanda, scriitor ceh

Prenume
 Sanda Ladoși, cântăreață română
 Sanda Toma (canotaj), canotoare română olimpică
 Sanda Toma (caiac), caiacistă română olimpică
 Sanda Mamić, jucătoare de tenis croată
 Sanda Min Hla, regină birmaneză din sec. al XIV-lea
 Sanda Oumarou, fotbalist camerunez
 Sanda Bouba Oumarou, jucăîtor de baschet din Republica Centrafricană

Altele
 , o navă americană
 Sanda (Sport), sport chinez

Vezi și